In 1976 werd het 32ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 26 mei tot 19 december. Moto Clube werd de kampioen.

Eerste toernooi

Groep A

Groep B

Eliminatieplay-off
De verliezer is uitgeschakeld voor het tweede toernooi.

De uitslag van de heenwedstrijd werd geannuleerd omdat Rondônia een speler opstelde die niet-speelgerechtigd was. De rematch werd pas na de terugwedstrijd gespeeld

Finale

Tweede toernooi

Groep A

Groep B

Finale

De uitslag van de terugwedstrijd is niet meer bekend, wel dat Moto Clube gewonnen had.

Derde toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rondo